La Jérusalem délivrée, Gérusalemme liberata ou La Gerusalemme liberata est le titre de plusieurs œuvres qui font référence au siège de Jérusalem de 1099.

Littérature 
 La Jérusalem délivrée (La Gerusalemme liberata), poème épique en italien par Le Tasse écrit en 1581 ;
 La Gerusalemme liberata,  tragédie de  publiée en 1626.

Cinéma 
 La Jérusalem délivrée (Gerusalemme liberata), film d'Enrico Guazzoni sorti en 1911 ;
 La Jérusalem délivrée  (La Gerusalemme liberata), film d'Enrico Guazzoni sorti en 1913 ;
 La Jérusalem délivrée (La Gerusalemme liberata), film d'Enrico Guazzoni sorti en 1918 ;
 La Jérusalem délivrée (La Gerusalemme liberata), film de Carlo Ludovico Bragaglia sorti en 1957.

Voir aussi